Miasta w USA:
 Prairieville – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Ascension

Gminy w USA:
 Prairieville (ang. Prairieville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Prairieville (ang. Prairieville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Prairieville (ang. Prairieville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike